Ellenton – CDP statunitense della Florida
Ellenton – città statunitense della Georgia